Lake Wisconsin ist der Name folgender Orte und Gebiete in den Vereinigten Staaten:

 Lake Wisconsin (Wisconsin River), Stausee am Wisconsin River
 Lake Wisconsin (Wisconsin), Census-designated place in Wisconsin
 Lake Wisconsin (Milwaukee County), ehemalige Town im Milwaukee County
 Lake Wisconsin AVA, Weinbaugebiet in Wisconsin
 Glacial Lake Wisconsin, prähistorischer Eisstausee in Wisconsin